Вероніка Маджіо ( 15 березня 1981, Уппсала, Швеція) — шведська співачка.

Дискографія 
 Vatten och bröd (2006)
 Och vinnaren är... (2008)
 Satan i gatan (2011)
 Handen i fickan fast jag bryr mig (2013)
 Den första är alltid gratis (2016)

Шведські співачки 
Виконавці шведською мовою
Шведські співаки XXI століття